Lasna,Läsna ou Lašna sont des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

, village du comté de Viru occidental

, village de la Haute-Carniole
, village de la Haute-Carniole

Homonymie de toponyme